Рыкин — фамилия; имеет женскую форму Рыкина.
 Рыкин, Роман Владимирович (род. 1974) — артист Башкирского Государственного театра оперы и балета.
 Рыкина, Мария Егоровна (1887—1950) — автор и исполнитель казахских народных песен, заслуженный деятель искусств Казахской ССР, композитор.